Брайан Джозеф Уинтерс (; родился 1 марта 1952 года, Рокавей, Куинс, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Южной Каролины, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команду «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976, 1978). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1975). За ним в «Бакс» закреплён номер 32. Всего за карьеру в НБА сыграл 650 игр, в которых набрал 10 537 очков (в среднем 16,2 за игру), сделал 1688 подборов, 2674 передачи, 792 перехвата и 190 блокшотов.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Ванкувер Гриззлис» (1995—1997) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2001—2002). В 2004—2007 годах работал главным тренером клуба ВНБА «Индиана Фивер».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Выпускники Средней школы архиепископа Моллоя
Баскетболисты США
Игроки «Южная Каролина Геймкокс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Мемфис Гриззлис»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Тренеры «Индиана Фивер»
Родившиеся в Куинсе